Sputnik [] ( für „Weggefährte“, „Begleiter“, in astronomischer Bedeutung „Trabant“ und „Satellit“) steht für:

Begriffe aus der Raumfahrt:
 eine Serie sowjetischer Erdsatelliten, siehe Sputnik
 weltweit erste Trägerrakete, siehe Sputnik (Rakete)
 ein anderer Name der Trägerrakete R-7, die den Sputnik-Satelliten ins Weltall brachte
 eine Serie russischer Amateurfunksatelliten 1978–2005, siehe Radio Sputnik (Satellit)
 Sputnik 50, eine Dauerausstellung der Sternwarte Bochum

 Medien und Filme:
 Sputnik (2013), deutscher Spielfilm von Markus Dietrich 
 Sputnik (2020), russischer Spielfilm von Egor Abramenko 
 Sputnik (Nachrichtenportal), an ein internationales Publikum gerichtetes staatliches russisches Nachrichtenportal
 Sputnik (Zeitschrift), an ein internationales Publikum gerichtete sowjetische Zeitschrift
 das Jugendkulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, siehe MDR Sputnik
 eine Nebenrollenfigur in der Krimiserie Ein starkes Team

Kultureinrichtungen
 ein Kino in Berlin: Sputnik Kino Südstern, siehe Liste der Kinos in Berlin-Kreuzberg #S
 ein Kulturkino in der Nordwestschweiz in Liestal: Kino Sputnik
 das vom Sender MDR Sputnik veranstaltete Musikfestival Sputnik Springbreak

Fahrzeuge:
 die DR-Doppelstockzüge auf dem Berliner Außenring, siehe Sputnik (Eisenbahn)
 ehemaliger Dienstbegleitwagen der Schweizer Bahngesellschaften SBB und BLS, siehe Begleitwagen
 die ehemaligen Wagen 100–102 der Straßenbahn Freiburg im Breisgau, siehe Städtische Straßenbahn Freiburg 100 bis 102
 WAS-2108/2109, Automobil von AwtoWAS

Bands:
 den Namen einer Electropunk-Band aus England, siehe Sigue Sigue Sputnik
 eine DDR-Musikband, siehe Sputniks
 eine schwedische Musikband, siehe The Spotnicks
 eine Band aus dem oberbayerischen Geretsried, siehe Sputnik (Band)

Begriffe aus den Bereichen Datenverarbeitung und Computerspiele
 ein Geschicklichkeitsspielautomat, Ersatz für Glücksspielautomaten in der Schweiz
 einen WebKit-basierten Browser für MorphOS, siehe Sputnik (Browser)
 ein JavaScript-3-Kompatibilitätstest, siehe Google Sputnik

in sonstigen Zusammenhängen
Sputnik Engineering, Hersteller netzgekoppelter Solar-Wechselrichter
 ein Werkzeug aus dem Bereich der Sperrtechnik zur zerstörungsfreien Entsperrung ohne Schlüssel von Zylinderschlössern, siehe Sputnik (Werkzeug)
 Name eines abhängigen Virus des Mimivirus, siehe Sputnik-Virus
 den Markennamen einer Nudelsorte, die seit den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland verkauft wird
 umgangssprachlich das Allgemeine Währungssymbol
 Sputnik V, umgangssprachlicher Name des in Russland registrierten Impfstoffs Gam-COVID-Vac gegen SARS-CoV-2

Sputnik (russisch ) ist der Name folgender Siedlungen in Russland:
 Sputnik (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Sputnik (Moskau), in der Oblast Moskau
 Sputnik (Murmansk), in der Oblast Murmansk
 Sputnik (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Sputnik (Samara), in der Oblast Samara
 Sputnik (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Sputnik (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk